Lepola est un patronyme et toponyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1996), joueur finlandais de football
 (né en 1948), nageur olympique finlandais
Jaakko Lepola (né en 1990), joueur finlandais de football
 (née en 1998), gymnaste artistique finlandaise

Toponyme

Lepola, quartier de la ville de Lappeenranta

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois